Fântâna Mare (okręg Konstanca)
 Fântâna Mare (okręg Suczawa)